Misson – miejscowość i gmina we Francji
 Misson – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Tom Misson – brytyjski (angielski) lekkoatleta, chodziarz